Muszynski ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Muszynski (1962–2020), deutsche Illustratorin und Kinderbuchautorin
 Wolf-Olaf Muszynski (1947–1963), Todesopfer an der Berliner Mauer